Filostratos kan avse:

Personer 
 Filostratos från Egypten (första århundradet f.Kr.) – filosof och lärare till Kleopatra
 Filostratos, Verus son (cirka 150–200) – far till den senare, sofist skriftställare; ingen av hans skrifter finns bevarade
 Lucius Flavius Filostratos (cirka 170-250) – son till den förra, kallad Atenaren, anslöt sig senare till filosofkretsen kring kejsar Septimius Severus och hans gemål Julia Domna i Rom
 Filostratos den äldre eller Filostratos från Lemnos (född cirka 191) – svärson till den förre, författade Eikones (”Bilder”)
 Filostratos den yngre (född cirka 220) – sonson till föregående, skrev ytterligare en serie Eikones på 200-talet e.Kr.

Se även 
 Filostrato (ungefär ’Den av kärlek besegrade’) – verk av Giovanni Boccaccio från cirka 1335, också en person i hans mest kända verk Decamerone.